Als Wassertreter bezeichnet man

 eine Gattung arktischer Schnepfenvögel, siehe Wassertreter (Vögel)
 eine Familie wasserbewohnender Käfer, siehe Wassertreter (Käfer)
 regional umgangssprachlich ein Tretboot 
 eine besonders einfache Bauform von Tretbooten unter Verwendung von Fahrrad-Antriebsteilen und Blechhohlkörpern zur Auftriebserzeugung 
 jemanden, der Wassertreten praktiziert